Басе́ги:
 Басеги — горный хребет на Среднем Урале
 Басеги — заповедник на Среднем Урале